Le terme compliance est un anglicisme qui peut prendre plusieurs sens.

Conformité

Dans le domaine médical
Elle concerne principalement le patient et sa capacité à respecter des conseils ou une prescription  :
 observance en pharmacothérapie, qui a une importance particulière dans le domaine des essais thérapeutiques.
 Observance médicale en termes de respect des consignes ou recommandations faites par le médecin au patient (ex : faire de l'exercice, arrêter de boire ou fumer...)

Dans le domaine de la psychosociologie 
La compliance est un trait de personnalité, qui peut être liée à la susceptibilité, au conformisme et expliquer certaines fausses confessions.

Dans le monde de l'entreprise et de l'économie 
 La conformité (qualité de ce qui est conforme). 
 ; selon Antoine Gaudemet, la notion de compliance renvoie dans le monde des entreprises à , et d'un autre point de vue elle est aussi .

La compliance fait partie de l'ensemble des mots regroupant l'interventionnisme de l'Etat de droit afin que la concurrence soit équilibrée pour le bénéfice de chacun des individus composant la société.

Elle intègre la notion de conformité car elle exige que les acteurs privés et publics respectent la réglementation.

Elle va plus loin en exigeant que ces acteurs préviennent les risques ("les buts monumentaux" selon Marie-Anne Frison-Roche) avec des outils. Les acteurs doivent prouver qu'ils ont mis les moyens pour lutter contre le fléau de la corruption, la fraude, les ententes, l'esclavage moderne, le changement climatique, les pollutions, le harcèlement, la discrimination syndicale. C'est une obligation de moyens renforcée.

A l'origine des Scandales 
La compliance a été créée à la suite de l'émotion suscitée par les scandales comme le Watergate (corruption), Rena plaza (vigilance et droits humains), #metoo (harcèlement sexuel). En cas de scandales ou affaires, les citoyens et experts se poseront la question: qu'a-t-il fait pour que cela n'arrive pas ? Pourquoi a-t-il laissé faire ? C'est pourquoi la compliance consiste à mettre en place des outils de prévention du risque. Le défaut de compliance intensifie, en ce sens, les crises.

Sous chacune des Affaires, il y a une question de compliance et de réflexion sur l'écart entre ce que l'on veut éviter et le ressenti (ou la perception) éthique d'un comportement.

ESG et extra-financier 
La compliance et l'éthique est ainsi un des outils qui démontre que les engagements extra-financiers des entreprises sont respectés. Elle est un outil de l'ESG (environnement-social-sociétal-gouvernance). on parle ainsi de gouvernance durable ou responsable, de finance durable ou responsable.

Comme l'affirme Gilles SABART, auteur la compliance et l'éthique des dirigeants (éd. ellipses 2022) : la compliance et l'éthique répondent à une question simple : que faîtes vous pour que des risques majeurs (pour l'individu, pour le système, pour l'Etat et les parties prenantes) ne se réalisent pas ? Si vous n'avez pas la réponse, votre réputation, vos prochains financements, vos talents sont en danger.

(mise/maintien en) conformité 
Source: ISO 37301
 Il s'agit de l'exécution de toutes les obligations de conformité (exigences auxquelles un organisme doit obligatoirement se conformer, ainsi que celles auxquelles un organisme choisit volontairement de se conformer) que l’organisme est tenu de respecter.

Accord
Accord, acquiescement, voire servilité

Souplesse 
 La souplesse ou  en mécanique.
 La distensibilité en médecine.
 La compliance pulmonaire ou distensibilité pulmonaire.
 La compliance vasculaire d'un vaisseau sanguin comme l'aorte (qui est une artère élastique). C'est le degré de dilatation d'un vaisseau lorsque ce dernier est soumis à une pression. La compliance est proportionnelle au changement de volume du vaisseau et inversement proportionnelle à la pression nécessaire. Lors de la vieillesse on observe une baisse de la compliance, qui est alors un index de la rigidité de l'aorte, ce qui augmentera la post-charge ventriculaire. 
 La compliance rectale, facteur d'incontinence fécale.
La compliance vaginale, qui diminue après la ménopause.

Matrice de compliance 
 se traduit par :
 Matrice de conformité (par exemple d'un produit à sa spécification technique de besoin).
 Matrice de souplesse, inverse de la matrice de raideur en mécanique.

Autre 
  est un film américain inspiré d'une histoire vraie.
 Compliance est une chanson du trio britannique Muse sortie en 2022.
Pièce compliante, terme régulièrement utilisé dans les bureaux d'études dédiés à la conception de tables industrielles.

Notes et références

Voir aussi